Новокучерлинский — посёлок в Туркменском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Новокучерлинский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 153 км.

Расстояние до районного центра: 31 км.

История 
В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Третья ферма совхоза «Красный Маныч» переименован в Новокучерлинский.

На 1 марта 1966 года посёлок входил в состав Красноманычского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 32 %, даргинцы — 62 %.

Инфраструктура 
 Газифицирован осенью 2010 года

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Туркменского района